Klafsky bzw. Klaffsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Maria Klafsky (1877–1965), österreichischer Komponist
 Katharina Klafsky, auch Klaffsky (1855–1896), österreichisch-deutsche Opernsängerin

Siehe auch:
 Klafki